Die Prva Makedonska Liga 1994/95 war die dritte Spielzeit der höchsten Fußballliga Nordmazedoniens nach der Unabhängigkeit von Jugoslawien. Auch in diesem Jahr dominierte Vardar Skopje und wurde zum dritten Mal Meister.

Modus 
Die sechzehn Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die Mannschaften auf den beiden letzten Tabellenplätzen stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Macedonia 1994/95 auf rsssf.com
 FYR Macedonia Final Tables auf soccerlibrary.free.mkd
 Tabellen 1992 - 2003 auf infopress.com

1994
Fußballsaison 1994/95